Frank Abbott (tandarts) (1836–1897), Amerikaans tandarts
Frank Abbott (politicus) (1828–?), New Yorks politicus
Frank Abbott (footballer) (1885-1947), Australisch Australian football-speler
Frank Frost Abbott (1860–1924), Amerikaans klassiek geleerde